Deze lijst van inslagkraters op Aarde geeft een overzicht van de inslagkraters op Aarde die zijn opgenomen in de Earth Impact Database van de Universiteit of New Brunswick in Canada, waarop 182 inslagstructuren staan vermeld die volgens wetenschappelijke bevindingen zijn ontstaan door de inslag van meteorieten. De meeste structuren, vaak niet als krater te herkennen, zijn minder dan 10 kilometer breed. De kleinste is de 13,5 meter brede krater bij Carancas in Peru; deze is ontstaan in 2007 en is daarmee ook de jongste bevestigde inslagkrater. Andere lijsten hanteren hun eigen criteria. De Impact Database van de Impact Field Studies Group in de Verenigde Staten bevestigt er 175, maar noemt daarnaast nog enkele honderden vermoedelijke locaties.

Dit overzicht noemt de 57 inslagstructuren van 14 km en groter. De diameter is opgegeven in kilometers, de geschatte ouderdom in miljoenen jaren.

Landkaart 
 Impact! The Meteor Impact Crater Google Map Viewer
 This map is not showing the craters at this moment (feb 2022). The mail adres for feedback doesn't exist anymore .

Inslagkraters